Gefüge steht für:
 System, bspw.:
 eine sprachliche Konstruktion:
 Satzgefüge
 Funktionsverbgefüge
 Präpositionalgefüge, siehe Präpositionalphrase
 Gefüge (Philosophie), siehe Assemblage #Philosophie
 Struktur, die innere Ordnung eines Systems, bspw.:
 Gefüge (Werkstoffkunde)
 Gefüge (Geologie)